Keller kan syfta på:

 Keller – ett efternamn samt personer med namnet
 Keller (bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke som producerades mellan 1948 och 1950

Geografi

Antarktis 

 Keller (bergskedja),

Frankrike 

 Le Cellier, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire,

Tyskland
 Keller, Lindow – en ortsdel i staden Lindow, Brandenburg

USA 

 Keller, Texas, ort, Tarrant County, 
 Keller, Virginia – ort, Virginia, Accomack County, 
 Keller, Washington – ort, Washington, Ferry County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar